Eryngium caerulescens är en flockblommig växtart som beskrevs av Venceslas Victor Jacquemont och Charles Baron Clarke. Eryngium caerulescens ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
caerulescens